Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Miloslav Mečíř e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Jakob Hlasek e Pavel Složil 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Guy Forget (primo turno)
 Jakob Hlasek /  Pavel Složil (finale)

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Jan Gunnarsson /  Tim Wilkison (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1986